Пример Барио има више значења:

 Пример Барио (Сан Висенте Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пример Барио (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику